Konopczynski oder Konopczyński ist der Familienname folgender Personen:

 Leo Konopczynski (1927–2003), deutscher Fußballspieler
 Władysław Konopczyński (1880–1952), polnischer Historiker, Professor der Jagiellonen-Universität